Paraphyllum možre označavati:
 Paraphyllum (alge) Me.Lemoine, 1970, fosilni rod algi
 Paraphyllum (Animalia) J.L. Hancock, 1913, rod kukaca iz porodice Tetrigidae